Steven Williams (1949) – attore statunitense
 Steven Williams (1988) – snowboarder argentino